

Vissen
 Manta (geslacht), een geslacht van roggen
 Reuzenmanta

Locaties
 Manta (Colombia), een gemeente in Colombia
 Manta (kanton), een van de 221 Kantons van Ecuador, in de provincie Manabí.
 Manta (Ecuador), de hoofdstad van het kanton Manta, in Ecuador.
 Manta Air Base, een vliegveld bij die stad, ook bekend als Eloy Alfaro International Airport, gecombineerd militair en burger
 Manta (Italië), een gemeente in Italië
 Plaats in Mali, in de gemeente Niansanarié

Voertuigen
 Opel Manta, een automodel van Opel
 Manta, een voertuig in de Unreal Tournament 2004 en Unreal Tournament 3 computerspellen
 Manta-bord, een hulpmiddel waarmee een duiker zich onder water door een oppervlakteschip kan laten trekken
 USS Manta, een onderzeeër van de Amerikaanse marine
 Lockheed Martin X-44 MANTA, een experimenteel vliegtuig

Achtbanen
 Manta (SeaWorld Orlando), een vliegende achtbaan in SeaWorld Orlando, Florida
 Manta (SeaWorld San Diego), een achtbaan in SeaWorld San Diego

Overige
 Lorenzo Manta (1975), een Zwitserse tennisser, bereikte in 1999 de vierde ronde op Wimbledon
 Manta Oyamada of Mortimer Manta, een personage uit de manga Shaman King
 Manta, Manta, een film uit 1991
 Manta (taal), een taal in Kameroen, behorend tot de Niger-Congotalen
Manta FC, een Ecuadoraanse voetbalclub uit Manta (Ecuador)
 Poncho, in gebruik bij de huaso (een Chileense landarbeider te paard)

Zie ook
 Mänttä, een gemeente en stad in de Finse provincie West-Finland